Stronach est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, missionnaire anglais du Michigan
, missionnaire protestant anglais en Chine
 (1901-1981), artiste portraitiste écossais
Belinda Stronach (née en 1966), femme politique et d'affaires canadienne
David Stronach (1931-2020), archéologue britannique
Frank Stronach (né en 1932), homme d'affaires austro-canadien
 (1912-1999), officier britannique de la marine marchande
 (1908-1968), maire canadien de London en Ontario
 (1865-1932), joueur néo-zélandais de cricket
 (1810-1888), missionnaire protestant anglais en Chine
 (né en 1956), joueur anglais de football
Tami Stronach (née en 1972), actrice et chorégraphe israélienne

Toponyme

Iselsberg-Stronach, commune du Land de Tyrol

, canton du Michigan

Autres
, entreprise de divertissement et d'immobilier
, écurie nord-américaine d'élevage de chevaux pur-sang
Team Stronach, ancien parti politique autrichien de droite 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme